Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2008 — 14-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в российском городе Санкт-Петербург на хардовых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 20 по 26 октября. Соревнование продолжало серию зальных турниров в регионе, расположенную между US Open и Итоговым турниром.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Энди Маррей
 в парном разряде —  Ненад Зимонич и  Даниэль Нестор

Общая информация 
Посев в одиночном соревновании возглавил Энди Маррей (№ 4 в мире на тот момент). Прошлогодний чемпион вновь уверенно прошёл путь от первого матча до финала и защитил титул; в финале британец справился с казахстанцем Андреем Голубевым, начавшим свой турнирный путь с квалификации.

Список участников парного соревнования возглавила команда Симон Аспелин / Юлиан Ноул (тогдашние 14-я и 16-я ракетки мира). Швед и австриец задержались на турнире лишь на пару матчей, а борьба за титул уже с полуфинальной стадии целиком превратилось в борьбу несеянных альянсов, где сильнее прочих оказались Тревис Пэрротт и Филип Полашек, в решающем матче взявшие верх над Роханом Бопанной и Максимом Мирным. Прошлогодние чемпионы — Ненад Зимонич и Даниэль Нестор — не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Энди Маррей обыграл  Андрея Голубева со счётом 6-1, 6-1.
 Маррей выигрывает 5-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Голубев сыграл свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Э.Маррей
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= В.Троицки
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Г.Гарсия
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Э.Гулбис
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Я.Типсаревич
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=7| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= П.Стараче
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=64
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ж.Шарди
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= М.Анчич
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=4
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Ф.Вердаско
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=6| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Т.Габашвили
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=3
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= К.Лейникс
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= А.Кудрявцев
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=61
| RD1-score12-3=3
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Р.Шуттлер
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= И.Куницын
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Д.Хрбаты
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Д.Турсунов
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=1
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Э.Маррей
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Э.Гулбис
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Я.Типсаревич
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Ж.Шарди
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=63
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Ф.Вердаско
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= К.Лейникс
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Р.Шуттлер
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= Д.Хрбаты
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Э.Маррей
| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=7| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Я.Типсаревич
| RD3-score02-1=63
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Ф.Вердаско
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Р.Шуттлер
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Э.Маррей
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= Ф.Вердаско
| RD4-score02-1=0
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Тревис Пэрротт /  Филип Полашек''' обыграли  Рохана Бопанну /  Максима Мирного со счётом 3-6, 7-6(4), [10-8].
 Пэрротт выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Полашек выигрывает 2-й титул в основном туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Кубок Кремля 2008

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Россия
Теннис
Октябрь 2008 года
2008
2008 год в Санкт-Петербурге